Haymaker — третій студійний альбом американської групи Throwdown, який був випущений 1 липня 2003 року.

Композиції 
 Intro – 2:20
 Walk Away – 3:01
 Nothing Left – 3:02
 You Can't Kill Integrity – 3:51
 Forever – 3:38
 Hopeless – 2:53
 Declare Your War – 2:27
 False Idols – 2:59
 Slip – 3:03
 Hate for the Weak – 2:48
 The Only Thing – 2:00
 Step It Up – 2:39
 Face the Mirror – 3:30
 Raise Your Fist – 19:38

Джерела 
 Haymaker  allmusic
 Haymaker  last.fm

Альбоми Throwdown
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2003